Les mots laevis et laeve, variantes de lēvis et lēve, sont originellement deux déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin ou féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « lisse, poli ».

En taxonomie, les mots laevis et laeve sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : laevis, laeve.

Notes et références 

Épithète spécifique